We Are – trzeci studyjny album angielskiej piosenkarki Lucy Spraggan. Został wydany niezależnie 4 maja 2015 roku przez jej własną wytwórnię CTRL Records. Dotarł na 22 miejsce listy UK Albums Chart i 4 miejsce listy UK Independent Albums.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015